Le boulevard Georges-Clemenceau peut désigner : 
 le boulevard Georges-Clemenceau de Marseille ; 
 le boulevard Georges-Clemenceau de Nancy.